Vesca je ime več naselij

v Sloveniji 
 Vesca, naselje v Občini Vodice

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Vesca, pri Glinjah, nem. Unterglainach, mestna občina Borovlje
ter
 Zgornja vesca, pri Bilčovsu, nem. Oberdörfl, občina Bilčovs

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška